Филюково — название населённых пунктов в России:

 Филюково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Филюково — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.